Політехнічний провулок — топонім в декількох містах України.
 Політехнічний провулок — провулок в Житомирі.
 Політехнічний провулок — провулок в Києві.